Nedan listas herrarnas spelartrupper i handboll vid olympiska sommarspelen 2020, samtliga åldrar och klubbar är vid tidpunkten för invigningen av de olympiska sommarspelen 2020 (23 juli 2021).


5 juli 2021 informerade IHF om nya regler gällande för handboll vid olympiska sommarspelen 2020.

Reglerna är sedan tidigare att 14 spelare får ingå i ordinarie trupp, med en 15:e spelare som reserv på plats i OS-byn. Denna reserv får bytas in endast en gång, och man får sen inte byta tillbaka. Det som nu gäller för årets upplaga är att 15 spelare får ingå i ordinarie truppen. Regeln om 14 spelare gäller dock fortsatt för matcherna, men lagen får alltså utan bytes-restriktioner välja 14 spelare fritt utifrån de 15, inför varje match.

Reglerna angående övriga reserver kvarstår, men skillnaden är att två reserver nu får tillstånd att träna tillsammans med ordinarie truppen.

31 juli ersattes Federico Pizarro av Santiago Baronetto.

27 juli ersattes Komail Mahfoodh av Bilal Basham Askani.

28 juli ersattes José Toledo av Henrique Teixeira.





2 augusti ersattes Timothey N'Guessan av Romain Lagarde.



21 Juli, tre dagar innan turneringen startade, fick Gøran Søgard Johannessen åka hem på grund av skada, och ersattes av Simen Holand Pettersen.



29 juli ersattes Viran Morros av Miguel Sánchez-Migallón.

Sveriges trupp presenterades 18 juni 2021. Utöver truppen presenterades Jonathan Edvardsson, Tobias Thulin och Anton Lindskog som reserver. När nya regeln om 15 ordinarie spelare presenterades, lades Anton Lindskog till i ordinarie truppen.



Se även
Damernas spelartrupper i handboll vid olympiska sommarspelen 2020

Referenser

Handboll vid olympiska sommarspelen 2020